Nactus — рід геконоподібних ящірок родини геконових (Gekkonidae). Представники цього роду мешкають в Австралії, Океанії та на Маскаренських островах.

Види 
Рід Nactus нараховує 35 видів:

 Nactus acutus Kraus, 2005
 Nactus aktites Zug, 2020
 Nactus allenallisoni Zug, 2020
 Nactus alotau Zug, 2020
 Nactus amplus Zug, 2020
 Nactus arceo Zug, 2020
 Nactus arfakianus (Meyer, 1874)
 Nactus cheverti (Boulenger, 1885)
 Nactus chrisaustini Zug, 2020
 Nactus coindemirensis Bullock, Arnold & Bloxam, 1985
 Nactus eboracensis (Macleay, 1877)
 Nactus erugatus Zug, 2020
 Nactus fredkrausi Zug, 2020
 Nactus galgajuga (Ingram, 1978)
 Nactus grevifer Zug, 2020
 Nactus heteronotus (Boulenger, 1885)
 Nactus intrudusus Zug, 2020
 Nactus inundatus Zug, 2020
 Nactus kamiali Zug, 2020
 Nactus kunan Fisher & Zug, 2012
 Nactus modicus Zug, 2020
 Nactus multicarinatus (Günther, 1872)
 Nactus nanus Zug, 2020
 Nactus notios Zug, 2020
 Nactus panaeati Zug, 2020
 Nactus papua Zug, 2020
 Nactus pelagicus (Girard, 1858)
 Nactus rainerguentheri Zug, 2020
 Nactus robertfisheri Zug, 2020
 Nactus septentrionalis Zug, 2020
 Nactus serpensinsula (Loveridge, 1951)
 Nactus soniae Arnold & Bour, 2008
 Nactus sphaerodactylodes Kraus, 2005
 Nactus undulatus (Kopstein, 1926)
 Nactus vankampeni (Brongersma, 1933)

Примітки 

Геконові 
Роди плазунів